Charles Laubry peut désigner :

 Charles Laubry (1842-1899), homme politique français ;
 Charles Laubry (1872-1960), médecin français.